Der Name Plagne bezeichnet:

eine ehemalige Gemeinde im Schweizer Kanton Bern, siehe Plagne BE.
eine Gemeinde im französischen Département Ain, siehe Plagne (Ain).
eine Gemeinde im französischen Département Haute-Garonne, siehe Plagne (Haute-Garonne).
den Namenszusatz einer Gemeinde im französischen Département Savoie, siehe Mâcot-la-Plagne.
das Skigebiet La Plagne, das sich zum größten Teil auf dem Gebiet der Gemeinde Mâcot-la-Plagne befindet.
Alain Plagne (* 1970), französischer Mathematiker